

Cinéma 
 La Grève est un film français de Ferdinand Zecca, sorti en 1904 ;
 La Grève est un film russe de Sergueï Eisenstein, sorti en 1925.

Littérature

Roman 
 La Grève (Atlas Shrugged) est un roman américain de Ayn Rand publié en 1957.
 Les films tirés du livre d'Ayn Rand ont conservé leur titre original en France : Atlas Shrugged: Part I, Atlas Shrugged: Part II et .
 La Grève est un roman espagnol de Isabel Alvarez de Toledo paru en 1970.

Essai 
 La Grève est un ouvrage écrit par Michel Piquemal, Editions L'Edune, , illustrations de Zaü.

Topographie 
 La Grève est une ancienne commune de la Vendée, aujourd'hui intégrée à Saint-Martin-des-Noyers.